Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2017/2018 to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 23 listopada 2017 roku w holenderskim Landgraaf zawodami w slopestyle'u. Ostatnie zawody sezonu zostały rozegrane 21 kwietnia 2018 roku w szwajcarskim Corvatsch zawodami w big air. 

Łącznie zostało rozegranych 47 zawodów dla kobiet i 46 zawodów dla mężczyzn.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 halfpipe
 slopestyle
 big air

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Bibliografia 
 
 
 

2017 w sportach zimowych
2018 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2017 w Europie
2018 w Europie